Biskopsgården kan avse:

Biskopsgården – stadsdel på Hisingen i Göteborg
Biskopsgården (stadsdelsnämndsområde) – stadsdelsnämndsområde i Göteborgs kommun under åren 1989–2010
Biskopsgårdens församling – tidigare församling i Göteborgs stift 1961–2010
Biskopsgårdens distrikt – distrikt i Göteborgs kommun 2016–
Biskopsgården, Härnösand
Biskopsgården, Karlstad – tjänstebostad för biskopen i Karlstads stift 
Biskopsgården, Linköping – tjänstebostad för biskopen i Linköpings stift
Biskopsgården, Skara 
Biskopsgården, Strängnäs – tjänstebostad för biskopen i Karlstads stift, uppfört 1648–1650
Biskopsgården, Västerås
Ärkebiskopsgården, Uppsala
Östrabo biskopsgård, Växjö
Brunsbo biskopsgård, Skara

Se också
Biskopsgård
Biskopshuset i Göteborg
Gamla Biskopshuset, Lund
Vadstena biskopshus
Bispegården